Бартел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
  — американский генетик и ботаник, член Национальной академии наук США (с 2016).
  — американский иллюстратор, автор комиксов, лауреат Премии Айснера лучшему автору обложек (2019).
  (род. 1983) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги (2007, 2009, 2011) в составе клуба «Джелонг».
  (род. 1985) — игрок в канадский футбол, финалист Кубка Грея (2013) в составе клуба «Гамильтон Тайгер-Кэтс».
  — американский молекулярный биолог, профессор Массачусетского технологического института, лауреат Премии Ньюкомба Кливленда Американской ассоциации содействия развитию науки (2002), лауреат премии в области молекулярной биологии (2005) и член (с 2011) Национальной академии наук США.
 Бартел, Кори (род. 1971) — канадская кёрлингистка, ведущий команды Канады на Олимпийских играх 2010 года.
  (1938—2000) — американский киноактёр, сценарист и режиссёр, член жюри 29-го Берлинского международного кинофестиваля (1979).
  (род. 1961) — канадский хоккеист, финалист Кубка Стэнли (1986) в составе клуба «Калгари Флэймз», участник зимних Олимпийских игр (1984).
  — американский экономист, профессор Бизнес-школы Колумбийского университета (с 1986).

См. также